

Introdução 

PHLAK é uma distribuição modular Linux Live CD baseada no Morphix, criado por Alex de Landgraaf, focada nas ferramentas de segurança de rede. PHLAK significa Professional Hacker Linux Assault Kit e foi criada por James Hartman & Shawn Hawkins. Inclui as mais diversas ferramentas de segurança de rede pois foi criada para ser a única ferramenta de segurança de rede de alta performance para analisar, realizar testes de penetração no sistema, perícias forenses e auditoria de segurança e atualmente possui 4 versões:

 PHLAK 0.1, 
 PHLAK 0.2 
 PHLAK 0.3, 
 PHLAK littleboy BETA 1.

História 

	A história começa com 2 bebedores de café de Longview, Texas. James Hartman and Shawn Hawkins como quaisquer outros usuários Linux, entraram no site Slashdot pela manhã, pesquisando numerosos repositórios open source e experimentando interesses com projetos.
	Sempre com a segurança em mente, os 2 desenvolvedores começaram a procurar por distribuições de segurança Live CD. Nunca satisfeitos por completo com os projetos existentes, os 2 começaram a missão de criar a distribuição de segurança Linux mais completa.
	Então começaram a pesquisa. Pouco antes de começar com o risco, eles decidiram procurar um Live CD pré-existente, finalmente acharam o Morphix pois era modular. Depois de 3 meses de desenvolvimento, a primeira versão foi lançada. 2 meses depois a versão 0,2 foi lançada.
	Como qualquer ferramenta boa, PHLAK pode ser usada por gregos e troianos. A interface XFCE4 possui botões de atalhos das aplicações para iniciarem os serviços e diferentes tipos de configurações de firewall.
	A equipe de projeto é dedicada para expandir e atualizar o arsenal de segurança do PHLAK, fazendo com que fique cada vez mais disponível para a maioria de usuários possíveis. Não faça confusões, a internet não é um ambiente amigável. Proteja-se bem.
	O projeto foi colocado num tempo de espera em 3 de março de 2006, mas os desenvolvedores reiniciaram o projeto em 5 de novembro de 2006. PHLAK anunciou em 5 de maio de 2007 que o desenvolvimento do projeto havia sido definitivamente terminado.

Live CD 

	PHLAK vem com 2 GUIs leves, fluxbox e XFCE4 (a padrão), pacotes para impressão, publicação de pequenas multimedias, várias ferramentas de segurança e uma documentação do sistema de arquivos imenso e completa para o usuário ler com propostas didáticas. Foi desenvolvido como uma ferramenta profissional de segurança, isso não quer dizer que vai tornar um inexperiente num guru da segurança de rede.
	PHLAK foi considerado pela The Screen Savers como uma das melhores aplicações em 2005, estando entre as 10 aplicações top do ano, sendo a primeira distribuição Linux Live CD contendo ferramentas avançadas de segurança e testes em apenas um cd bootável.

O que o PHLAK difere das outras distribuições linux? 

 É modular e deixa os usuários criarem o seu próprio modulo miniatura personalizado pelos ajustes do software.
 PHLAK possui um material de segurança que possibilita aos usuários aprenderem sobre as ferramentas de segurança inclusas na distribuição e outros materiais relacionado a segurança.
 Não é um software bloat. PHLAK inclui os pacotes necessários de uma distribuição padrão Linux sem ser redundante.
 Utiliza de interface gráfica muito leve justamente para obter a máxima performance de um Live CD. Outras distribuições Live CD usam Gnome ou KDE, que rodam muito lento em um cd bootável.
 Vem com um compilador, assim você pode compilar seus próprios pacotes de softwares.

Quais ferramentas de segurança o PHLAK possui? 

 Pacotes Debian:
aide, airsnort, amap, argus-client, argus-server, arpd, arping, arpwatch, autopsy, bfbtester, biew, bing, cabextract, cflow, cheops, chkrootkit, chntpw, cracklib2, cryptcat, darkstat, dlint, dnswalk, driftnet, dsniff, echoping, etherape, ethereal, ethereal-commo, ethereal-dev, ettercap-commo, ettercap-gtk, farpd, fenris, flawfinder, fping, fragroute, fragrouter, freeswan, ftp-ssl, gdb, gnupg, gtkrecover, hammerhead, hping2, httptunnel, httpush, hunt, icmpinfo, icmpush, idswakeup, ipchains, iproute, iptraf, iputils-ping, irpas, isic, john, kismet, l2tpd, lde, libcrypt-blowf, libcrypt-cbc-p, libcrypt-ciphe, libcrypt-crack, libcrypt-gpg-p, libcrypt-hcesh, libcrypt-passw, libcrypt-rijnd, libcrypt-smbha, libcrypt-sslea, libcrypt-unixc, libcrypto++-de, libcrypto++-ut, libcrypto++5, lsof, ltrace, macchanger, mtr, nasm, nast, nbtscan, nemesis, nessus, nessus-plugins, nessusd, netsed, ngrep, nikto, nmap, nmapfe, nstreams, ntop, openssl, p0f, packit, paketto, partimage, pnscan, pptpd, rarpd, recover, scanssh, scli, secpanel, sendip, sing, sleuthkit, smb-nat, socat, spikeprox, splint, ssh, ssh-askpass-gn, ssldump, strace, stunnel, stunnel4, sudo, tcpdump, tcpflow, tcpreplay, tcpslice, tcptrace, tethereal, transproxy, tsocks, valgrind, wipe

 Pacotes Compilados na Mão:
01-sdi-brutus-eng.pl, ADM-SAMBA-CLIENT, ADMsnmp, SPIKE, WAP_Assessment, babelweb, cmospwd, dcetest, dcfldd, dd_rescue, ddb-sfe, di, domainobsencontroll, fatback, ffp, grenzgaenger, hackbot, hellkit, hjksuite, hydra, ipsorc, isnprober, itunnel, lcrzeox, lj, login_hacker, mac-robber, manipulate_data, md5deep, memfetch, netcat(compiled statically with Big-Gaping Security Hole), numby, obiwan, objobf, ol2mbox, onesixtyone, pandora-linux, photorec, pwl9x, rda, redir, reverb, revinetd, samba-tng, sara, screamingCobra, secure_delete, sharefuzz, shiva, slogdump, snapscreenshot, tarballz, tct, thcrut, tnef, vmap, walker, wardrive, whisker, zylyx

 Pacotes Windows (Usando Wine):
achillies, AINTX, brutus, THC-CUPASS, ispy, nbtdump, photorec, md5deep, pdd

Cronologia de Lançamentos das Versões 

 2005-10-12 - Lançamento da Versão: PHLAK "LittleBoy" Beta 

Os desenvolvedores do PHLAK estão trabalhando num novo tipo de distribuição linux usando o pen drive USB. A primeira versão beta do PHLAK “Littleboy” foi lançada e testada nesse dia. Foi desenvolvida essa versão para pen drives USB em mente. Você pode dar o boot completo pelo pen drive USB, para os computadores que suportam boot via USB. Ele é muito pequeno (195 MB), tendo apenas como GUI o fluxbox, rápido graças a USB 2.0, mas demora um pouco para carregar quase todos os pacotes de segurança inclusos. O que será feito é refinar as ferramentas de segurança bem como os pacotes selecionados para fazer o LittleBoy para se encaixar perfeitamente num pen drive USB de 256 MB. Talvez mais tarde poderá ser refinada uma versão mais compacta ainda que irá ter por volta de 50 MB. 

 2005-05-07 - Lançamento da Versão: PHLAK 0.3
 
Depois de um longo atraso, o projeto PHLAK foi lançado como várias modificações tanto o Live com a instalação do CD. Esta versão todos estavam esperando há um tempo. Algumas mudanças foram: a versão do linux 2.6.9, drivers para rede sem fio, wlan-ng, patches para o Orinoco, madwifi, HostAP, Centrino e Ndis Wrapper. UnionFS permite uma performance para atualizar e mudar os arquivos de sistemas como ler e escrever. O Painel de Controle do PHLAK precisa de um disco rígido instalado, o painel de segurança trava o sistema rapidamente ou inicia ou para os serviços. Suporte para pen drive USB e muito mais.

 2004-01-12 - Lançamento da Versão:: PHLAK 0.2-1
 
O projeto PHLAK anunciou um novo lançamento de versão, a versão PHLAK 0,2-1! Alguns dos principais bugs foram corrigidos, ifconfig foi corrigido quando é instalado, problemas com documentos formatados foi corrigido, inclui alguns novos scripts Knoppix de detecção, muito mais... Algumas novidades são: limpeza na versão anterior, mas deixando todas as ferramentas instaladas, a documentação do sistema foi redesenhada e mais documentos foram adicionados, adicionou-se a opção do sistema linux para a opção de tela. O tamanho do PHLAK 0.2-1 é de 471 MB.

 2003-12-09 - Lançamento da Versão: PHLAK 0.2
 
PHLAK é uma nova distribuição na nossa base de dados. Foi criado para ser a única ferramenta profissional de segurança que faz toda a performance de analisar a segurança, testes de penetração, auditorias e perícias forenses. “Para vocês que esperaram o lançamento do PHLAK 0.2 nas trincheiras, agora ele está aqui.” O tamanho do PHLAK 0.2 é de 581 MB.

Veja Também 
 Knoppix STD
 nUbuntu
 Backtrack
 Ubuntu
 Pentoo

Distribuições Linux dos Estados Unidos